Ecurie Nationale Belge, een voormalige formule-1-team
 de chemische stof 5-ethylideen-2-norborneen
 ENB (rapper), een Nederlandse rapper